Венети може да се отнася за:
 Венети – партия във Византия.
 Венети – келтско племе, обитавало южните части на полуостров Бретан, Франция.
 Венети – група племена, обитавали североизточна Италия (дн. област Венето), говорили на венетски език.
 Венети – група племена, обитавали Източна Европа, близки (или предци) на славяните.